Very Short Introductions (Очень короткие введения, VSI) — серия книг, опубликованная издательством Oxford University Press (OUP). Книги представляют собой краткие введения в определенные предметы, предназначенные для широкой аудитории, но написанные экспертами. Большинство из них имеют длину менее 200 страниц. Хотя авторы могут представлять личные точки зрения, книги должны быть «сбалансированными и законченными», а также предоставлять пищу для размышлений.

Первая книга серии выпущена в 1995 году, к апрелю 2018 года было опубликовано или анонсировано 607 наименований. Книги имели коммерческий успех и были опубликованы более чем на 25 языках. Учреждения могут подписаться на онлайн-сервис, чтобы пользователи могли читать книги этой серии.

Большинство книг было написано специально для этой серии, но около 60 были переработаны из более ранних публикаций OUP: некоторые из них входили в серию «Past Masters» OUP, а номера 17–24 использовали главы из «Оксфордской иллюстрированной истории Великобритании» (1984).

Список книг серии

Коробочные наборы 
В 2006 году было выпущено шесть коробочных наборов, каждый на разную тему. В него вошли пять книг из серии по данной теме, а также рекламный том серии «Очень краткое введение во все».

 The Ballot Box
 Политика (008)
 Капитализм (108)
 Демократия (075)
 Социализм (126)
 Фашизм (077)
 The Brain Box
 Эволюция (100)
 Сознание (121)
 Интеллект (039)
 Космология (051)
 Квантовая теория (069)
 The Thought Box
 Гегель (049)
 Маркс (028)
 Ницше (034)
 Шопенгауэр (062)
 Кьеркегор (058)
 The Basics Box
 Философия (055)
 Математика (066)
 История (016)
 Политика (008)
 Психология (006)
 The Boom Box
 Древняя война (117)
 Холодная война (087)
 Крестовые походы (140)
 Французская революция (054)
 Гражданская война в Испании (123)
 The Picture Box
 История искусств (102)
 Искусство Возрождения (129)
 Современное искусство (120)
 Архитектура (072)
 Дизайн (136)

Дизайн 
В одних книгах текст печатается шрифтом Miller, в других — OUP Argo; название на обложке (и название других книг в тексте) — Lithos; в заголовках и в некоторых других местах используется шрифт sans-serif — OUP Argo.

См. также 

 Découvertes Gallimard — аналогичная серия книг, написанных на французском языке, основана в 1986 году. Некоторые книги переведены на другие языки.
 Que sais-je? — аналогичная серия книг, написанных на французском языке, основана в 1941 году. Некоторые книги переведены на другие языки.
 «Для чайников» — аналогичная серия книг.
 Rough Guides — серия книг о путешествиях, а также также о культуре и науке.

Заметки

Примечания

Внешние ссылки 

 Официальный сайт
Печатные издания, возникшие в 2000 году